Andinia — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Виды 
По данным The Plant List:

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Andinia на сайте flickr.com

Орхидные